Анхелина Пелаэс () (род. 23 июля 1939, Оахака) — известная мексиканская актриса.

Биография 
Широко известная театральная актриса. Дебютировала в кинематографе в 1968 году («Las visitaciones del diablo»), и с тех пор снялась в более чем 50 картинах, среди которых известные телесериалы.

Российским зрителям актриса запомнилась яркими образами в сериалах «Моя вторая мама» (роль опустившейся алкоголички Арселии, родной матери Федерико «Фико») и «Просто Мария» (роль заключенной по кличке Смуглая, сокамерницы Лорены).

На сегодняшний день актриса продолжает активно сниматься в кинофильмах и телесериалах, многие из которых вышли на мировой кинорынок и закупаются рядом стран, в том числе и Россией.

Избранная фильмография

Кино 
  — Мексиканец — мать
  — Гнев — сестра Анна
  — Ад — мамаша Гарсия

Сериалы телекомпании Televisa 
 1989 — Моя вторая мама — Арселия
 1989 — Просто Мария — La Prieta
 1990 — Ничья любовь — Чана
 1995 — Алондра — Либрада
 1997 — Мария Исабель — Микаэла
 1998 — Узурпаторша — Рикарда
 2000 —  — Марта Канита

Награды и номинации

Премия Ариэль

Примечания

Ссылки 
 Анхелина Пелаэс на сайте КиноПоиск
 Биография А. Пелаэс на испанском 

Персоналии по алфавиту
Актрисы Мексики